Le terme anglais white dwarf est l'équivalent du français « nain blanc » ou « naine blanche ».

Sciences et techniques 
 En astronomie, white dwarf est le terme anglais pour « naine blanche ».
 Le  est un dirigeable à propulsion humaine, titulaire de plusieurs records du monde.

Culture et société

Cinéma et télévision 
  est un film américain de science-fiction, réalisé pour la télévision par Peter Markle en 1995.
  est le  épisode de la deuxième série de la série télévisée culte britannique d'espionnage des années 1960, The Avengers (« Chapeau melon et bottes de cuir »).

Édition 
 White Dwarf est une revue mensuelle traitant de wargames et de jeux de rôle, aujourd’hui spécialisée dans l'univers des jeux de figurines.